Джованни Мерконе (Giovanni Mercone, его фамилию также пишут как Morrone) (умер в 1169 г. в Витербо) — католический церковный деятель XII века. На консистории 1150 года был провозглашен кардиналом-священником с титулом церкви Санти-Сильвестро-э-Мартино. Участвовал в выборах папы 1153 (Анастасий IV), 1154 (Адриан IV), 1159 (антипапа Виктор IV) и 1164 (антипапа Пасхалий III) годов.

Примечания

Литература 
 Brixius, Johannes Matthias. Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130—1181. Berlin : R. Trenkel, 1912, p. 55, no. 14
 
  col. 1048
 «Essai de liste générale des cardinaux. Les cardinaux du XIIè siècle». Annuaire Pontifical Catholique 1928. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1928, p. 138
 

Кардиналы Италии
Кардиналы Евгения III
Церковные деятели XII века